-{Happy Reality 2}- () је српски претплатнички телевизијски канал покренут 5. децембра 2015. године. Седиште канала се налази на адреси Александра Дубчека 14, Београд.

-{Happy Reality 2}- емитује 24 часа дневно уживо преносе ријалити-шоуа који се емитују на матичном каналу -{Happy}-. Канал је први пут приказан у Босни и Херцеговини, током трајања четврте сезоне ријалити-шоуа Парови. Затим, емитовање је уследило у српској дијаспори.

Позиција канала код кабловских оператера

Види још 
 Nacionalna Televizija Happy
 Happy Reality 1
 Списак телевизијских станица у Републици Србији

Референце

Спољашње везе 
 

Nacionalna Televizija Happy
Телевизијске станице у Србији
Телевизијске станице покренуте 2015.